Pagliericcio ima više značenja:
 Pagliericcio, Arezzo
 Pagliericcio, Teramo